Columela — alcunha de Lúcio Júnio Moderato, escritor da Roma Antiga
 Columela (gastrópode) — estrutura interna da concha de alguns gastrópode
 Columella (género) — género de gastropoda terrestre da família Vertiginidae
 Columella nasi — estrutura anatómica no septo nasal

Desambiguações de ciências
Desambiguações de biologia
Desambiguações de história